Жюль Лафорг (; 16 августа 1860, Монтевидео — 20 августа 1887, Париж) — французский поэт-символист.

Биография 
Сын французских эмигрантов в Уругвае. Десятилетним был возвращен во Францию, жил и учился в Тарбе, родном городе отца. Редко видел родителей, потерял мать в 17-летнем возрасте. Провалил в Париже экзамен на степень бакалавра философии, занялся литературой. Дебютировал в печати в Тулузе (1879). Входил в литературную группу Гидропаты, дружил с Гюставом Каном.

В 1881—1886 жил в Берлине, служил чтецом французских романов и газет при  императрице Августе. Затем женился в Лондоне на юной англичанке, вернулся с ней в Париж, но в скором времени скончался от туберкулёза.

Творчество 
При жизни выпустил три книги — два сборника стихотворений и драматическую поэму. Переводил Уитмена, внеся свой вклад в развитие французского верлибра. Верлен, нашедший формулу проклятые поэты, Лафорга к ним не отнес, — потомки судили иначе.

Его поэтическая практика включается в своеобразный «лирический поход» против парнасизма, он тоже занимался опытами по раскрепощению поэтического синтаксиса, реформировал традиционные метрические формы, обновлял поэтический словарь, внося в него языковые элементы и интонации парижской улицы и т. п. Если у Верлена символистская романтика была лиричной, а у Рембо патетической, то у Лафорга преобладает ироническая интонация, причем ирония его бывает то легкомысленной, то трагичной и не щадит даже самого поэта; он лирически иронизирует над собственным пессимизмом и неприятием мира.  Лафорг умер молодым и не успел развернуть своего дарования. Первая книга его «Les complaintes» («Жалобы») вышла в 1885 г.; за нею вскоре последовала вторая: «L'imitation de Notre Dame la lune». («Подражание богоматери луне»). Произведения Лафорга изданы были Mercure de France в 1902–1903 гг. (3 тома).

Произведения 

 Les Complaintes (1885)
 L’Imitation de Notre-Dame de la Lune (1886)
 Le Concile féerique (1886, драматическая поэма)

 Des Fleurs de bonne volonté (1890)
 Derniers Vers de Laforgue (1890)
 Le Sanglot de la terre (1901)
 Premiers poèmes (1903)
 Anthologie poétique de Jules Laforgue (1952)

Влияние 
Лафорговское соединение лирики с иронией и пародией оказало глубокое воздействие на Э. Паунда и Т. С. Элиота. На стихи Лафорга писали музыку А. Соге, А. Онеггер.

Британский литературовед, профессор русской и грузинской литературы Колледжа королевы Марии Лондонского университета Дональд Рейфилд в статье «Сталин как поэт» (») (1985) отмечал сходство стихотворений юного Иосифа Сталина, созданных в 1895—1896 годах, с поэзией Жюля Лафорга, которого он с иронией называл «гротескно-лунатичным», но писал, что оно не может быть сознательным.

Лафорг в России 
На русский язык стихи Лафорга переводили В. Брюсов, Надежда Львова, И. Коневской, В. Шершеневич, К. Большаков, И. Эренбург, Б. Лившиц, Э. Линецкая, В. Шор, Р. Дубровкин и др.

Публикации на русском языке 
 Поэзия Франции. Век XIX. — М.: Художественная литература, 1985. — С. 359-366.
 Проклятые поэты. — СПб.: Наука, 2005. — С. 361-462.
 Фавн перед зеркалом (стихотворения «младших» французских символистов в переводах Романа Дубровкина). — М.: Русский путь, 2008.
 Жюль Лафорг Стихотворения и проза [избранные произведения] / Пер. с франц. Е. Баевской, Е. Блиновой, В. Брюсова, Е. Кассировой, М. Квятковской, М. Кузмина, Б. Лифшица, Э. Линецкой, А. Петровой, В. Шора, М. Яснова; сост. А. Петрова, М. Ясно; худож. Е. Саламашенко. — М.: ЗАО Фирма «Бертельсманн Медиа Москау АО», 2015. — 240 с. (Тираж 1000 экз.) ISBN 978-5-88353-666-2

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Сайт Общества друзей Жюля Лафорга
 

Поэты Франции
Французские поэты XIX века
Умершие от туберкулёза
Поэты-символисты
Похороненные на кладбище Баньё